Nikola Tesla — inventor e engenheiro eletrotécnico e mecânico sérvio-americano
Tesla (unidade) — unidade de densidade de fluxo magnético
2244 Tesla — asteroide
Tesla (banda) — banda de rock americana

Tecnologia 
Tesla, Inc. — construtora de automóveis elétricos estadunidense
Protocolo de autenticação TESLA
NVIDIA Tesla — série de placas de vídeo e processadores
Microarquitetura Tesla — empregada nas linhas GeForce 8 e GeForce 9 (incluindo as renomeações desta última: GeForce 100, GeForce 200 e GeForce 300)

Desambiguações de tecnologia